Kvit eller dobbelt er flertydigt og kan henvise til:

 Kvit eller dobbelt (tv-quiz) - tv-quiz fra 1950'erne og 1980'erne
 Kvit eller dobbelt (børne-tv-quiz) - tv-quiz for børn fra 2010'erne